Горя́чий — фамилия. Известные носители:

 Горячий, Евгений Владимирович (род. 1991) — казахстанский футболист.
 Горячий, Иван Фёдорович — советский бригадир, Герой Социалистического Труда.
 Горячий, Эдуард Николаевич — советский и белорусский актёр.

См. также 
 
 Горячих, Вениамин Петрович